Padang Terap (district), een district in de Maleisische deelstaat Kedah
 Padang Terap (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Padang Terap